Бони Хант () је америчка глумица, рођена 22. септембра 1961. године у Чикагу (САД).

Филмографија 

|-
| 1988. || Кишни човек || -{Rain Man}- || Сали Дибс ||
|-
| 1995. || Џуманџи || -{Jumanji}- || Сара Витл ||
|-
| 1996. || Џери Магвајер || -{Jerry Maguire}- || Лорел ||
|-
| 1999. || Зелена миља || -{The Green Mile}- || Џан Еџкомб ||
|-
| 2001. || Удружење монструма || -{Monsters, Inc.}- || госпођа Флинт ||глас
|-
| 2006. || Аутомобили || -{Cars}- || Сали Карера || глас
|-
| 2010. || Прича о играчкама 3 || -{Toy Story 3}- || Доли || глас
|-
| 2011. || Аутомобили 2 || -{Cars 2}- || Сали Карера || глас
|-
| 2013. || Универзитет за монструме || -{Monsters University}- || Карен Грејвс || глас
|-
| 2016. || Зоотрополис — град животиња || -{Zootopia}- || Бони Хоп || глас
|-
| 2017. || Аутомобили 3 || -{Cars 3}- || Сали Карера || глас
|-
| 2019. || Прича о играчкама 4 || -{Toy Story 4}- || Доли || глас
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1961.
Људи из Чикага
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн